Changing of the Seasons (Ane Brun), album uit 2008 van de Noorse singer-songwriter Ane Brun
 Changing of the Seasons (Two Door Cinema Club), EP uit 2013 van Two Door Cinema Club
 Changing of the Seasons (single), single van bovengenoemd album